Љано Платанал има више значења:

 Љано Платанал (Ваутепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Љано Платанал (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику